Schloss Rochefort heißen folgende Schlösser und Schlossruinen:

 Schloss Rochefort (Asnières-en-Montagne) in der französischen Gemeinde Asnières-en-Montagne in der Region Bourgogne-Franche-Comté
 Schloss Rochefort (Besson) in der französischen Gemeinde Besson in der Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Schloss Rochefort (Rochefort) in der belgischen Gemeinde Rochefort, Provinz Namur
 Schloss Rochefort (Saint-Bonnet-de-Rochefort), in der französischen Gemeinde Saint-Bonnet-de-Rochefort, Region Auvergne-Rhône-Alpes